Kairouan (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Kairouan (stad), de hoofdstad van het gouvernement